De Eutapejaria zijn een groep pterosauriërs, behorende tot de Pterodactyloidea.

In 2023 definieerden Rodrigo V. Pêgas, Zhou Xuanyu, Jin Xingsheng, Wang Kai en Ma Waisum een klade Eutapejaria, de "Ware Tapejariërs", als de groep die Tapejara wellnhoferi Kellner, 1989 omvat en alle soorten nauwer verwant aan Tapejara dan aan Caupedactylus ybaka Kellner, 2013.

Synapomorfieën bestaan uit een verheffing van de bovenrand van het dentarium; een duidelijke gaping tussen bovenkaken en onderkaken als de muil maximaal gesloten is; een snuitkam die vooraan hoog is en achteraan uitloopt in een laag staafvormig uitsteeksel; een symfyse van de dentaria waarvan het voorste bovenvlak een trog heeft omgrenst door dikke duidelijk afgetekende snijranden; en een crista ulnaris op het opperarmbeen met een afgrond profiel die schuin naar boven en achteren verbredend uitloopt.

De klade bestaat uit de Tapejarinae en Sinopterinae.

De groep bestaat uit middelgrote Tapejaridae uit het vroege Krijt van Zuid-Amerika, Europa en Azië. Bakonydraco, waarvan de positie omstreden is, stamt echter uit het Opper-Krijt en is ook groter met een mogelijke vleugelspanwijdte van vier meter.

Het volgende kladogram toont hun positie in de stamboom volgens het onderzoek uit 2023.

Literatuur
Pêgas, R. V.; Zhoi, X.; Jin, X.; Wang, K.; Ma, W. 2023. "A taxonomic revision of the Sinopterus complex (Pterosauria, Tapejaridae) from the Early Cretaceous Jehol Biota, with the new genus Huaxiadraco". PeerJ. 11: e14829

Pterosauriërs